Le surnom de Hardi est porté par plusieurs souverains :

 Philippe le Hardi, roi de France, surnom de Philippe III de France (1245-1285)
 Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, surnom de Philippe II de Bourgogne (1342-1404).